Franciaország
Montmorin, település Hautes-Alpes megyében
Montmorin, település Puy-de-Dôme megyében